Spellbound может означать:

Музыка

Альбомы 
 Spellbound — альбом Клиффорда Джордана 1960 года.
 Spellbound — альбом Ахмеда Абдула-Малика 1964 года.
 Spellbound — альбом Tygers of Pan Tang 1981 года.
 Spellbound — альбом Полы Абдул 1991 года.
 Spellbound — альбом Split Enz 1997 года.
 Spellbound — альбом Dong Bang Shin Ki 2014 года.
 Spellbound — альбом Джуди Коллинз 2022 года.

Песни 
 «Spellbound» — песня Siouxsie and the Banshees с альбома Juju 1981 года.
 «Spellbound» — песня Lacuna Coil с альбома Shallow Life 2009 года.

См. также 
 Spellbound Entertainment